Дэвид Грэм Бэйрд (, 3 декабря 1854, Нью-Йорк — 8 октября 1913, Элизабет, штат Нью-Джерси) — американский шахматист и шахматный журналист, мастер, участник ряда крупных международных и американских турниров, младший брат Дж. В. Бэйрда.

Был (как и старший брат) шахматным обозревателем газеты «The New York Times».

Многократный чемпион и призер чемпионатов Манхэттенского шахматного клуба.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 

Шахматисты США